Kern AG kann bezeichnen:

 Kern AG (Maschinenbau)
 Kern AG (Sprachdienstleister)